Swaledale peut désigner :

Toponymes

Swaledale,  une région du Yorkshire du Nord.

Swaledale, une ville du comté de Cerro Gordo, en Iowa.

Autres 
 Swaledale cheese, un fromage anglais.
 Swaledale, une race de moutons domestiques de Swaledale, dans le Yorkshire.
 , qui se déroule tous les ans en mai et juin.

Homonymie de toponyme